

Persone
Corsini – nobile famiglia originaria di Firenze.

Amerigo Corsini – arcivescovo cattolico italiano del XV secolo. 
Sant'Andrea Corsini – religioso italiano del XIV secolo. 
Andrea Corsini – cardinale cattolico italiano del XVIII secolo.
Attilio Corsini – attore, regista teatrale italiano.
Bartolomeo Corsini poeta italiano del XVII secolo.
Bartolomeo Corsini (diplomatico) – diplomatico toscano e viceré di Sicilia.
Catherine Corsini – regista e attrice francese.
Claudia Corsini – pentatleta italiana.
Douglas Corsini – giocatore di calcio a 5 italo-brasiliano.
Filippo Corsini – giornalista e conduttore radiofonico italiano.
Filippo Corsini (sindaco) – politico italiano.
Francesco Corsini – pallavolista italiano.
Gianfranco Corsini – giornalista italiano.
Gino Corsini – calciatore italiano.
Giovanni Bartolomeo Corsini – miniatore e amanuense italiano del XV secolo
Giulio Corsini – calciatore ed allenatore di calcio italiano.
Lorenzo Corsini – divenuto Papa Clemente XII.
Maria Corsini – beata italiana.
Neri Corsini (1577-1622) – senatore del Granducato di Toscana;
Neri Corsini (1771-1845) – uomo politico e ministro plenipotenziario per il Granducato di Toscana al Congresso di Vienna.
Neri Corsini (1805-1859) – uomo politico e ministro degli Esteri e della Guerra del Granducato di Toscana.
Neri Corsini (beato) – vescovo di Fiesole dal 1374 al 1377;
Neri Corsini (cardinale) – cardinale dal 1664;
Neri Maria Corsini – nipote di Papa Clemente XII, creato cardinale dallo zio nel 1730;
Odoardo Corsini  matematico e filosofo italiano del XVIII secolo.
Paolo Corsini – politico italiano.
Paolo Corsini (giornalista) – giornalista italiano.
Paolo Corsini (poeta) – poeta italiano del XVI secolo.
Pietro Corsini cardinale e vescovo cattolico italiano del XIV secolo.
Romano Corsini – fantino italiano.
Tommaso Corsini (politico 1835) – politico italiano senatore della XV Legislatura del Regno d'Italia.
Tommaso Corsini (politico 1903) – politico italiano deputato dell'Assemblea Costituente.

Geografia
Porto Corsini – frazione del comune di Ravenna.
Corsini Neri – piccolo borgo in provincia di Pistoia. 
Corsini Bianchi – piccolo borgo in provincia di Pistoia.

Architettura
Giardino Corsini – giardino sito a Firenze.
Canale Corsini – canale artificiale che collega Ravenna al mare Adriatico.
Cappella Corsini – cappella situata nella Basilica di Santa Maria del Carmine a Firenze.
Palazzo Corsini – nome di numerosi palazzi italiani.
Villa Corsini – nome di numerose ville italiane.

Altro 
343230 Corsini – asteroide
Caffè Corsini – azienda italiana produttrice di caffè, fondata nel 1950 ad Arezzo
Corsini – azienda alimentare italiana specializzata nella produzione di biscotti